Olshausen ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Olshausen (1766–1823), deutscher evangelischer Theologe
 Eberhard von Olshausen (1937–2021), deutscher Rechtswissenschaftler
 Eckart Olshausen (* 1938), deutscher Althistoriker
 Franz Olshausen (1872–1962), deutscher Diplomat
 Hans-Gustav Olshausen († 2015), deutscher Bauingenieur
 Hermann Olshausen (1796–1839), deutscher evangelischer Theologe
 Justus Olshausen (1800–1882), deutscher Orientalist und Teilnehmer des Wartburgfestes von 1817
 Justus von Olshausen (1844–1924), Oberreichsanwalt und Senatspräsident am Reichsgericht
 Käthe Olshausen-Schönberger (1881–1968), deutsche Autorin und Illustratorin
 Klaus Olshausen (* 1945), deutscher Generalleutnant und Präsident der Clausewitz-Gesellschaft
 Otto Olshausen (1840–1922), deutscher Chemiker und Privatgelehrter
 Robert von Olshausen (1835–1915), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Theodor Olshausen (1802–1869), deutscher Verleger
 Ulrich Olshausen (* 1933), deutscher Musikwissenschaftler, -journalist und -Produzent
 Wilhelm Olshausen (1798–1835), deutscher Pädagoge, Autor und Schulleiter